Strouse ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Strouse (* 1928), US-amerikanischer Komponist und Textschreiber
 Myer Strouse (1825–1878), US-amerikanischer Politiker